STI kan ha följande betydelser:
Stockholms tekniska institut
Sexuellt överförbar infektion (eng. sexually transmitted infection)
Subaru Tecnica International, är ett tillägg på vissa Subaru bilars modellbeteckning.
Short Term Initiative, en form av bonus som baseras på företagets finansiella resultat.